Барио де Ариба има више значења:

 Барио де Ариба (Санто Доминго Тлатајапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Ариба (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику